

Localidades 

 Many (Luisiana)
Ou ainda:
 Many Farms

 Many (Moselle)

Desambiguação